Cet article présente la liste des telenovelas et séries de Seoul Broadcasting System par année de 1991 à aujourd'hui.

Années 1990

1991 
 Women 45
 Do You Know Eun Ha-su
 Door of Solitude Yusimcho 1992 
 Bun-rye's Story 
 Small City 
 Calendula 
 Morning Thaw 
 Rose Garden 
 Tragic Grass 
 The Woman Who Walked on Water 
 To Give Over Campfire 
 Gwanchon Essay Reunion Beloved Darling A Love Without Fear 
 Ambitions on Sand 
 Winter Bird Autumn Woman 1993 
 How Is Your Husband?  
 Our Hot Song  
 World Is Mine  
 Love and Friendship  
 Theme Series  
 Marriage  
 Faraway Songbagang 
 Han River Cuckoo  
 To the Lovely Others 
 To Live  
 Love and Work 
 Conditions of Love  
 Woman's Mirror 1994 
 Three Men, Three Women  
 Goblin Is Coming  
 Farewell  
 Hero's Diary  
 What Have You Done Yet 
 How This Señor Lives  
 What a Good Stuff  
 There Is No Love  
 Scent of Love  
 How This Woman Lives 
 I Want to Be Happy  
 The Woman in the Matchbox  
 That Window 1995 
 Confession 
 Sandglass 
 Jang Hee-bin 
 Flames of Ambition Until We Meet Again 
 Asphalt Man 
 Inside the Mysterious Mirror 
 Jazz Thaw Aunt Ock Korea Gate Your Voice 
 Elegy Love Anthem 1996 
 Full Heart 
 When Salmon Returns In the Name of Love 
 Thief 
 Expedition of Men 
 August Bride 
 The Brothers' River Wealthy Yu-chun Beginning of Happiness Im Kkeokjeong Encounter Sometimes Like Strangers The Bicycle Riding Woman Mom's Flag 1997 
 Women 
 Because I Love You Model 
 Tears of Roses 
 Snail 
 White Christmas Palace of Dreams 
 Woman Next Door Young 
 Beautiful Crime Beautiful Her Song Just Once 
 Only You Happiness in Our Heart 
 Miari No. 1 
 Over the Horizon 1998 
 Song of the Wind 
 White Nights 3.98 
 Eun Shil Shadows of an Old Love 
 Steal My Heart 
 Mister Q 
 Hong Gil-dong Winners 
 The Solid Man I Love You, I Love You Romance 
 Letters Written on a Cloudy Day 
 Three Kim Generation 
 Spring After Winter Mom's Daughter Hug 1999 
 Ghost 
 Woman on Top House Above the Waves 
 Trap of Youth 
 Tomato 
 Happy Together 
 Queen 
 Crystal 
 TV Movie Love Story Young Sun 
 Wave Now Is the Time to Love 
 Her Choice 
 Cello Promise 
 Who Are You? Années 2000 
 2000 
 Legends of Love 
 The Thief's Daughter 
 Wrath of an Angel 
 Rookie Fireworks 
 Popcorn 
 SWAT Police 
 Juliet's Man 
 Cheers for Women Wang-rung's Land 
 Virtue Nice Man 
 Love and Farewell 
 Pardon I Want to Keep Seeing You 2001 
 Ladies in the Palace Soon Ja 
 Beautiful Days 
 Law Firm 
 Guardian Angel 
 Legend 
 Piano I Still Love You 
 Father and Son 
 Splendid Days Morning Without Parting 
 Outing Well Known Woman 
 How This Couple Lives 2002 
 Rustic Period We Are Dating Now 
 Successful Story of a Bright Girl 
 Bad Girls 
 Age of Innocence 
 Affection 
 Shoot for the Star That Woman Catches People 
 Like a Flowing River Glass Slippers 
 Rival 
 Great Ambition Mom's Song 
 Ice Flower Five Brothers and Sisters 2003 
 The King's Woman All In 
 Land of Wine 
 Fairy and Swindler 
 My Fair Lady Strike Stairway to Heaven Escape From Unemployment 
 South of the Sun Long Live Love Into the Sun 
 Thousand Years of Love 
 Screen First Love Perfect Love Near to You 
 Garden of Eve Lovers A Problem at My Younger Brother's House 2004 
 2004 Human Market 
 Jang Gil-san 
 Love Story in Harvard Sunlight Pours Down 
 Miss Kim's Adventures in Making a Million 
 Island Village Teacher 
 My 19 Year Old Sister-in-Law 
 When a Man Is in Love 
 Stained Glass Wives on Strike 
 Little Women The Land Something Happened in Bali 
 Into The Storm 
 Lovers in Paris 
 Magic 
 Save the Last Dance for Me Proposal 
 Choice Traveling Women 2005 
 Three Leaf Clover 
 Bad Housewife 
 Fashion 70's 
 Ballad of Seodong Hong Kong Express 
 Hello My Teacher 
 Single Again 
 Princess Lulu 
 Love Needs a Miracle 
 My Girl Love and Sympathy 
 Woman Above Flower 
 I Love You, My Enemy 
 Diamond Tears 
 That Woman That Summer's Typhoon 
 Dear Heaven Spring Day Green Rose 
 Only You Let's Go to the Beach 
 Lovers in Prague 
 Marrying a Millionaire Pearl Earring 
 Queen's Conditions 
 Wild Flower 2006 
 Alone in Love The 101st Proposal Stranger Than Paradise 
 Common Single 
 Snow Flower Tree of Heaven 
 Bad Family 
 Smile Again 
 Please Come Back, Soon-ae Invincible Parachute Agent Lovers One Day Suddenly 
 I'll Go With You 
 My Lovely Fool 
 My Love Yeon Gaesomun Love and Ambition 
 Queen of Games I Want to Love 
 Barefoot Love 
 Love and Hate 2007 
 The Person I Love 
 My Husband's Woman 
 Catching Up with Gangnam Moms 
 The King and I Surgeon Bong Dal-hee 
 Witch Yoo-hee 
 War of Money 
 How to Meet a Perfect Neighbor 
 Lobbyist Salt Doll 
 Oh Lovers 
 Snow in August 
 Fly High 
 Thirty Thousand Miles in Search of My Son Golden Bride Crazy in Love 
 Blue Fish 
 Flawed Couple 
 Get Karl! Oh Soo-jung 
 First Wives' Club Good Day to Love That Woman Is Scary 2008 
 I Love You 
 Tokyo Sun Shower 
 Gourmet 
 Tazza 
 Terroir Robber 
 On Air 
 Iljimae 
 Working Mom 
 Painter of the Wind 
 Star's Lover Bicheonmu 
 Why Did You Come to My House 
 My Sweet Seoul 
 The Scale of Providence I Am Happy Glass Castle Family's Honor Cannot Hate You 
 Aquarius 
 Daughter in Law  
 Innocent You 
 Aeja's Older Sister, Minja  
 Temptation of Wife 2009 
 Ja Myung Go  
 Dream  
 Temptation of an Angel 
 Cain and Abel  
 City Hall  
 Swallow the Sun  
 You're Beautiful Will It Snow for Christmas? Can Anyone Love 
 Loving You a Thousand Times Brilliant Legacy 
 Style Smile, You Green Coach 
 Don't Hesitate Two Wives 
 Wife Returns Années 2010 
 2010 
 Stars Falling from the Sky 
 Jejungwon 
 Oh! My Lady 
 Giant 
 Coffee House 
 I Am Legend Dr. Champ 
 It's Okay, Daddy's Girl 
 Athena: Goddess of War OB & GY 
 Prosecutor Princess 
 Bad Guy 
 My Girlfriend is a Gumiho Daemul Definitely Neighbors 
 Smile, Mom Life Is Beautiful 
 Secret Garden Daring Women 
 You Don't Know Women Three Sisters 
 Pure Pumpkin Flower 2011 
 Paradise Ranch 
 Midas 
 Lie to Me 
 Warrior Baek Dong-soo 
 A Thousand Days' Promise Sign 49 Days 
 City Hunter 
 Protect the Boss 
 Deep Rooted Tree The Musical My Love By My Side 
 If Tomorrow Comes New Tales of Gisaeng 
 Scent of a Woman 
 Living in Style War of the Roses 
 Bride of the Sun While You Were Sleeping My Daughter the Flower 2012 
 History of a Salaryman 
 Fashion King 
 The Chaser 
 Faith 
 The King of Dramas Take Care of Us, Captain 
 Rooftop Prince 
 Phantom 
 To the Beautiful You 
 The Great Seer Tasty Life My Lover, Madame Butterfly Dummy Mommy 
 A Gentleman's Dignity 
 Five Fingers 
 Cheongdam-dong Alice Welcome Rain to My Life 
 I Like You Still You 
 The Birth of a Family 2013 
 King of Ambition 
 Jang Ok-jung, Living by Love 
 Empire of Gold 
 The Suspicious Housekeeper One Warm Word That Winter, the Wind Blows 
 All About My Romance 
 I Can Hear Your Voice 
 Master's Sun 
 The Heirs 
 My Love from the Star Wonderful Mama 
 Passionate Love Incarnation of Money 
 The Secret of Birth 
 Goddess of Marriage 
 Thrice Married Woman Your Lady 
 Two Women's Room Ugly Alert One Well-Raised Daughter 2014 
 God's Gift: 14 Days 
 Doctor Stranger 
 Temptation 
 Secret Door 
 Punch Three Days 
 You're All Surrounded It's Okay, That's Love 
 My Lovely Girl Pinocchio Glorious Day Modern Farmer Angel Eyes 
 Endless Love 
 Birth of a Beauty You're Only Mine 
 Cheongdam-dong Scandal Only Love 2015 
 Heard It Through the Grapevine 
 High Society 
 Mrs. Cop 
 Six Flying Dragons Hyde Jekyll, Me 
 A Girl Who Sees Smells 
 Mask 
 Yong-pal 
 The Village: Achiara's Secret 
 Remember: War of the Son The Family Is Coming My Heart Twinkle Twinkle 
 Divorce Lawyer in Love The Time We Were Not in Love 
 I Have a Lover Late Night Restaurant Enchanting Neighbor 
 My Mother Is a Daughter-in-law Run, Jang-mi 
 The Return of Hwang Geum-bok 
 The Three Witches 2016 
 The Royal Gambler  
 Doctor Crush  
 Moon Lovers: Scarlet Heart Ryeo  
 Dr. Romantic 
 Please Come Back Mister 
 Entertainer  
 Wanted 
 Don't Dare to Dream 
 Legend of the Blue Sea 
 Yeah, That's How It Is  
 Our Gap-soon 
 Mrs. Cop 2  
 Beautiful Gong Shim 
 Second To Last Love  
 Gogho's Starry Night 
 Marrying My Daughter Twice  
 The Love Is Coming  
 I'm Sorry, But I Love You 
 You Are a Gift  
 Bubbly Lovely 2017 
 Innocent Defendant 
 Whisper My Sassy Girl Distorted 
 Temperature of Love 
 Oh, the Mysterious Saimdang, Memoir of Colors 
 Suspicious Partner 
 Reunited Worlds While You Were Sleeping Judge vs. Judge Band of Sisters 
 Bravo, My Life Sweet Enemy 
 Happy Sisters 2018 
 Should We Kiss First? 
 Exit Wok of Love 
 Still 17 
 Where Stars Land 
 The Hymn of Death 
 My Strange Hero Return 
 Switch: Change the World 
 The Undateables 
 Your Honor 
 Heart Surgeons 
 The Last Empress Nice Witch 
 Secret Mother 
 Let Me Introduce Her 
 Ms. Ma, Nemesis 
 Fates & Furies I Am the Mother Too 
 Gangnam Scandal 2019 
 Haechi The Secret Life of My Secretary 
 Everything and Nothing 
 VIP Big Issue 
 My Absolute Boyfriend Doctor Detective 
 Secret Boutique The Fiery Priest 
 Nokdu Flower 
 Doctor John 
 Vagabond 
 Hot Stove League Shady Mom-in-Law 
 Want a Taste? Années 2020 
 2020 
 Dr. Romantic 2 
 Hyena Nobody Knows The King: Eternal Monarch 
 Good Casting Mom Has an Affair 
 Backstreet Rookie 
 Alice 
 Do You Like Brahms? Phoenix 2020 
 The Penthouse: War in Life Delayed Justice 2021 
 The Penthouse 2: War in Life Joseon Exorcist Amor Fati Taxi Driver Racket Boys The Penthouse 3: War in Life Lovers of the Red Sky One the Woman Our Beloved Summer Let Me Be Your Knight Now, We Are Breaking Up 2022 
 Through the Darkness Why Oh Soo-jae?''

Notes et références

Références

Sources

Voir aussi

Liens internes 
 Seoul Broadcasting System

Liens externes 
  Seoul Broadcasting System

Télévision en Corée du Sud